Castri di Lecce – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
 Massimo Castri (1943-2013) – attore e regista italiano di teatro e cinema

Pagine correlate
 Di Castri